Forcelle ima više značenja:
 Forcelle, L'Aquila
 Forcelle, Rieti